Onderdistrict in Indonesië
 Wonosegoro (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonosegoro (Bandar), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Wonosegoro (Wonosegoro), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java